Lepyrodon är ett släkte av bladmossor. Lepyrodon ingår i familjen Lepyrodontaceae. 

Lepyrodon är enda släktet i familjen Lepyrodontaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Lepyrodon